USS Mississippi je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Mississippi (1840.)
 USS Mississippi (BB-41)   
 USS Mississippi (BB-23)  
 USS Mississippi (DLGN-40)

Mississippi